Bleeker est un nom de famille néerlandais dérivé d'un nom de profession.  Bleeker est une ancienne orthographe de (linnen) bleker (« blanchisseur de lin ») .  Les personnes portant le nom de famille incluent :

Nom de famille
 Alex Bleeker (né en 1986), musicien et guitariste américain 
 Bernhard Bleeker (1881-1968), sculpteur allemand 
 Carina Bleeker est une joueuse de hockey sur gazon néerlandaise
 Eppie Bleeker (né en 1949), patineur de vitesse néerlandais 
 Horst Bleeker (né en 1938), nageur allemand 
 Johan Bleeker (né en 1942), scientifique néerlandais dans le domaine des technologies spatiales 
 Nommé d'après lui : l'astéroïde de la ceinture principale (9693) Bleeker 
 Kevin Bleeker (né en 1993), basketteur néerlandais 
 Lili Bleeker (1897-1985), physicienne néerlandaise
 Mel Bleeker (1920-1996), footballeur américain 
 Piet Bleeker (né en 1928), coureur de longue distance néerlandais 
 Pieter Bleeker (1819-1874), médecin néerlandais, ichtyologiste et herpétologiste 
 Nommé d'après lui : Bleeker smoothbelly sardinella, whipray de Bleeker, anguille de Bleeker 
 Sies Bleeker (1941–2014) est un artiste néerlandais.

 De Bleeker 
 Eva De Bleeker (1974-), femme politique belge.

 Personnages de fiction 
 Paulie Bleeker, un personnage du film Juno interprété par Michael Cera

Autres
 9693 Bleeker est un astéroïde.	 
 Bleeker est un groupe de musique canadien.
 Bleeker est une bande dessinée du canadien Jonathan Mahood.

Références 

Patronyme néerlandais
Homonymie de patronyme